Belgard ist der deutsche Name

 einer Kreisstadt und einer Gemeinde in der polnischen Woiwodschaft Westpommern, siehe: Białogard (Belgard an der Persante)
 eines hinterpommerschen Dorfes in der polnischen Woiwodschaft Pommern, siehe Białogarda (Belgard an der Leba)

Siehe auch:
 Landkreis Belgard (Persante), preußisch-deutscher Landkreis in Pommern
 Bellegarde
 Bělohrad
 Belgeard
 Belgrad
 Białogard